Chęciny est le nom :

Toponymie
en Pologne
 gmina de Chęciny, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 ville de Chęciny, chef-lieu de cette gmina
 Chęciny, village de la voïvodie de Lubusz
 Chęciny, village de la voïvodie de Mazovie